Игорь Олегович Лапшин (род. , , Белорусская ССР, СССР) — советский спортсмен-легкоатлет, тройной прыжок, заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Родился в г. Витебске 8 августа 1963 г. Окончил БГАФК в 1999 г.

Тренером спортсмена был Валерий Бунин. В 1997 г. работал старшим тренером сборной Белоруссии по прыжкам.

Достижения и награды 
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 г в Сеуле в тройном прыжке (17,52м)
 Чемпион Всемирной Универсиады 1989 г.
 Чемпионат Европы 1990 г. (в помещении).
 Чемпион мира 1991 г. (в помещении).
 Сотый спортсмен в истории, прыгнувший за 17 метров.
 Лучший личный результат — тройной прыжок — 17м 69 (на стадионе), 17м 31см (в помещении); длина — 7.97.

Примечания

Источники 
 http://www.bfla.eu/page.php?id_page=2755&action=page

Прыгуны тройным СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Прыгуны тройным Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Минска